Fishhook steht für:
 Fishhook (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Fishhook (Illinois), eine Ortschaft in Illinois, USA
 Fishhook (Südafrika), eine Ortschaft in Südafrika 

Sonstiges:
 Fishhook Ridge, Gebirgskamm im Grahamland, Antarktika